Syngenta Group é uma empresa com sede social em Xangai, China. A sede administrativa e o escritório central estão localizados em Basileia, Suíça, com localizações adicionais em Chicago e Tel Aviv. Syngenta Group é especializado em tecnologia agricultura, particularmente em produtos semente e protecção de culturas, e serviços digitais. A empresa teve origem na Syngenta AG, fundada em 2000 e adquirida pela China National Chemical Corporation em 2015, uma empresa chinesa estatal.

As suas unidades de negócio são a Syngenta Crop Protection, Syngenta Seeds, Adama, e Syngenta Group China. Em 2020, o Syngenta Group foi formado, reunindo a Syngenta, Adama, e o negócio agrícola de Sinochem sob uma única entidade.

História 
A empresa foi criada em novembro de 2000, a partir da fusão das divisões de agro-químicos da  AstraZeneca e da Novartis. A empresa é também líder no setor de produtos transgénicos, tendo começado  em 1997, com o milho Bt 11, desenvolvido  no Brasil.

Aquisições históricas

Ligações externas
 

Empresas da Suíça
Empresas listadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque
Empresas do agronegócio